Kiss je lahko:
 Kiss, ameriška glasbena skupina
 Kiss (album), debitantski glasbeni album skupine Kiss
 Kiss (priimek)
 načelo KISS
 Poljubček (v izvirniku Kiss kiss), zbirka kratkih zgodb pisatelja Roalda Dahla